Quentin Halys e Tristan Lamasine erano i campioni in carica, ma solo Halys ha scelto di difendere il titolo in questa edizione del torneo, al fianco di Lucas Pouille. La coppia è stata eliminata ai quarti di finale da Purav Raja e Tristan-Samuel Weissborn.

In finale Lloyd Glasspool / Matt Reid hanno sconfitto Denys Molčanov / Serhij Stachovs'kyj con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Zdeněk Kolář (primo turno)
  Miguel Ángel Reyes Varela /  Fernando Romboli (primo turno)

  Benjamin Bonzi /  Hugo Nys (semifinale)
  Lloyd Glasspool /  Matt Reid (campioni)

Wildcard 

  David Marrero /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)

   Lorenzo Claverie /  Matteo Gigante (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Indoor IV 2021